McEuen ist der Nachname folgender Personen:

 John McEuen (* 1945), US-amerikanischer Folkmusiker
 Paul McEuen (* 1963), US-amerikanischer Physiker
 William E. McEuen (1941–2020), US-amerikanischer Filmproduzent und Musikproduzent